Avenida Hipólito Yrigoyen puede referirse a varias avenidas argentinas:
 la Avenida Hipólito Yrigoyen del sur del Gran Buenos Aires;
 la Avenida Hipólito Yrigoyen en la ciudad de Córdoba.
 la Calle Hipólito Yrigoyen de la Ciudad de Buenos Aires, que en algunos tramos es avenida; o
 la ex Ruta Nacional 197 (ahora parte de la Ruta Provincial 24) que toma dicho nombre en varios partidos bonaerenses.